I Love It – singolo del gruppo Icona Pop in collaborazione con Charli XCX del 2012
 I Love It – singolo di Kanye West e Lil Pump del 2018
 I Love It – singolo di Kylie Minogue del 2020